Wuda kan avse:
 
 Wuda – släkte av steklar

Geografi

Kina
 Wuda, Wuhai – stadsdistrikt i Wuhai, Inre Mongoliet
 Wuda Lianchi – insjö i Heilongjiang

Se även
 Wude – flera platser i Kina